Wobser ist der Familienname folgender Personen:

 Gerhard Wobser (* 1939), deutscher Unternehmer
 Gunther Wobser (* 1970), deutscher Unternehmer

Siehe auch:

 Lauda Dr. R. Wobser